LGM-30 Minuteman, een Amerikaanse kernraket
 Het Minutemanproject, Amerikaanse groeperingen die pogen aan de grens Mexicaanse migranten tegen te houden

Zie ook 
 Minutemen